Сент-Вертю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 27 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Вертю на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Вертю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Вертю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Вертю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Вертю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна